Isidoor Buelens (1936-), Belgisch politicus
Marcel Buelens (1954-), Belgisch bestuurder
Geert Buelens (1971-), Belgisch dichter
Bab Buelens (1994-), Belgisch zangeres

Achternaam